Жозе Теодор (,  13 вересня 1976, Лаваль) — колишній канадський хокеїст македонського походження, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1992 року в ГЮХЛК.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 44-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Юргорден», «Колорадо Аваланч», «Вашингтон Кепіталс», «Міннесота Вайлд» та «Флорида Пантерс».

Загалом провів 669 матчів у НХЛ, включаючи 21 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної Канади, у складі якої брав участь у 4 іграх. Виступав за національну збірну Канади, провів 8 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
ГЮХЛК
 Друга збірна всіх зірок ГЮХЛК — 1995, 1996.
 Гі Лефлер Трофі — 1995.
 Кубок Президента в складі «Галл Олімпікс» — 1995.

НХЛ
 Трофей Везіни — 2002.
 Пам'ятний трофей Гарта — 2002.
 Нагорода Роджера Кроз'єра — 2002.
 Друга збірна всіх зірок НХЛ — 2002.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2004.
 Приз Білла Мастерсона — 2010.

Міжнародні
 Чемпіон світу серед молодіжних збірних — 1996.
 Найкращий воротар чемпіонату світу — 1996.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 
 

Канадські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Канади з хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Юргордена»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти, дискваліфіковані за вживання допінгу